Plaats in Indonesië
 Sumber Rejo (Tempel), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sumber Rejo (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sumber Rejo (Bengkunat Belimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sumber Rejo (Waway Karya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sumber Rejo (Donorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Sumber Rejo (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sumber Rejo (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sumber Rejo (Sudimoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sumber Rejo (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rejo (Belitang III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rejo (Megang Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Rejo (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumberrejo (doorverwijspagina)